Projekt A steht für:
 der englische Titel des Films Der Superfighter
 ein Projekt von Horst Stowasser
 Projekt A – Eine Reise zu anarchistischen Projekten in Europa, deutscher Dokumentarfilm von Marcel Seehuber und Moritz Springer (2015)